Neal Skupski e Desirae Krawczyk erano i campioni in carica e hanno riconfermato il titolo sconfiggendo in finale Matthew Ebden e Samantha Stosur con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Ena Shibahara (secondo turno)
  Neal Skupski /  Desirae Krawczyk (Campioni)
  Nicolas Mahut /  Zhang Shuai (secondo turno)
  John Peers /  Gabriela Dabrowski (quarti di finale)

  Marcelo Arévalo /  Giuliana Olmos (primo turno)
  Mate Pavić /  Sania Mirza (semifinale)
  Robert Farah /  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Filip Polášek /  Andreja Klepač (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Ivan Dodig /  Latisha Chan (secondo turno, ritirati)
  Kyle Edmund /  Olivia Nicholls (primo turno)
  Jamie Murray /  Venus Williams (secondo turno)

  Jonny O'Mara /  Alicia Barnett (quarti di finale) 
  Ken Skupski /  Heather Watson (ritirati)

Ranking protetto 

  Łukasz Kubot /  Marta Kostjuk (ritirati)

  Édouard Roger-Vasselin /  Alizé Cornet (quarti di finale)

Alternate 

  Nikola Ćaćić /  Aleksandra Krunić (secondo turno)

  Joran Vliegen /  Ulrikke Eikeri (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022